Заречное () — село в Есильском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Зареченского сельского округа. Код КАТО — 114847100.

География 
Село расположено в 30 км на север от районного центра города Есиль. Вдоль села протекает река Ишим.

Население 
В 1989 году население села составляло 1458 человек (из них русских 35%).

В 1999 году население села составляло 1495 человек (753 мужчины и 742 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1080 человек (547 мужчин и 533 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Есильского района (Акмолинская область)